DSO est un code qui peut désigner :
 .

DSO est un sigle qui peut signifier :
 Dallas Symphony Orchestra (en français, Orchestre symphonique de Dallas), un orchestre américain ;
 départ sur ordre, un indicateur utilisé dans le métro de Paris pour la régulation du trafic ;
 Diablo Swing Orchestra, un groupe suédois d'avant-garde metal ;
 Digital Storage Oscilloscope, un oscilloscope à mémoire numérique ;
 Distinguished Service Order (en français, Ordre du Service distingué), une récompense militaire britannique ;
  (en français, nombre de jours de crédit client), un indicateur budgétaire qui calcule le délai de paiement moyen des créances clients.

Code